Hellébore ou Ellébore est un terme vernaculaire désignant certaines plantes de la famille  des Renonculacées, principalement du genre Helleborus.

Histoire 
Le mot hellébore provient du grec helleboros. 

L'hellébore porte le nom d’anticyricón, notamment chez Dioscoride. Dans la Rome antique, l'expression « Mettre le cap sur Anticyre » signifiait donner des signes de folie ; on la retrouve chez Horace, Plaute et dans les Adages d’Érasme. Jean de La Fontaine fait allusion à cette croyance dans sa fable Le Lièvre et la Tortue (vers 7). 

Certaines espèces étaient employées autrefois en médecine pour leurs vertus purgatives ; dans l'Antiquité, on croyait les hellébores propres à guérir la folie et la mélancolie. 

Dans Les Caractères de Théophraste (319 av. J.-C.), on retrouve la popularité de l'effet purgatif de l'ellébore dans le portrait du Raseur.

Montaigne (), sous-entendant que la sorcellerie tiendrait de la mélancolie, conseille dans son essai « Des Boiteux » de soigner à l'ellébore, les femmes du sabbat des sorcières, remède supposé des maladies mentales.

Définitions 

En 1791, Jacques-Christophe Valmont de Bomare donne les informations suivantes :

Liste des espèces appelées « hellébore » 
 Hellébore noir - Helleborus cyclophyllus
 Hellébore noir - Helleborus niger L., appelé aussi rose de Noël 
 Hellébore fétide - Helleborus foetidus L.
 Hellébore vert - Helleborus viridis L.
 Hellébore d'hiver - Eranthis hyemalis, ou éranthe d'hiver
 Hellébore blanc ou faux hellébore - Veratrum album

Symbolique

Langage des fleurs 
Dans le langage des fleurs, l'hellébore symbolise le bel esprit.

Calendrier républicain 
 Dans le calendrier républicain, l'hellébore était le nom attribué au onzième jour du mois de pluviôse.

Bibliographie

Notes et références 

Flore (nom vernaculaire)
Ranunculaceae
Plante mellifère
Nom de plante ambigu
Plante magique

sl:Telohi